Измаильская епархия:

 Одесская и Измаильская епархия — епархия Украинской православной церкви.
 Измаильская и Болградская епархия — упразднённая епархия Русской православной церкви.
 Измаильская епархия (старообрядческая) — упразднённая епархия Белокриницкого согласия.